Cette page est une présentation dans l'ordre alphabétique des principaux personnages présents dans le jeux-vidéo Cyberpunk 2077.

A 

 Judy Alvarez

Judy Alvarez est une techie faisant partie du gang des Moxes. Originaire de la ville de Laguna Bend, celle-ci fut élevée par ses grands-parents, dont son grand-père qui lui a appris tout ce qu'elle sait dans ce domaine. Après que la petite ville fut engloutie par une corpo, Judy s'installa à Night City et intégra le gang des Moxes où elle devint éditrice de danse sensorielle au Lizzie's Bar et où elle se lia d'amitié avec Evelyn Parker, la gérante du bar.   

Au début du jeu, Judy fit lire une DS à V afin de l'aider dans le vol de la bio-puce d'Arasaka, une opération organisée par Evelyn. Après l'échec du casse, V demanda de l'aide à Judy pour retrouver Evelyn qui avait disparue et après lui avoir répondu avec réticence, elle et V retrouvèrent la trace d'Evelyn qui fut violée et torturée pendant plusieurs jours. Plus tard, Judy recontacta V pour lui demander de l'aide après avoir découvert le corps d'Evelyn qui s'était suicidée. Après ces évènements, la jeune techie décida de lancer une opération avec l'aide de V dans le but de reprendre la maison de poupée nommée "Le Clouds" aux Tyger Claws. Ils rallièrent alors plusieurs poupées ainsi que Maiko, l'ex-petite amie de Judy mais celle-ci les trahit pendant l'opération en concluant un accord avec les Tyger Claws pour obtenir les rênes du Clouds. V peut alors arrêter la négociation en tuant les Tyger Claws ou accepter le nouvel accord de Maiko. Si V tue les Tyger Claws ou refuse l'argent de Maiko, alors Judy invitera V à participer à une plongée. Si V est une femme, une option de romance sera disponible et pourra être entamée entre les deux femmes si le lendemain, après avoir couché ensemble, V annonce qu'il s'agit "du début de quelque chose d'incroyable" entre-elles. Judy restera alors à Night City auprès de V.    

Dans les différentes fins du jeux, si V garde son corps après avoir demandé de l'aide aux Aldecaldos, Judy attendra V près du camp des nomades et lui annoncera qu'elle compte partir avec V et quitter Night City ensemble. Judy dira alors à V dans les crédits de fin du jeux, qu'elle est heureuse pour la première fois de sa vie. Si V laisse Johnny l'aider, alors quelques semaines plus tard, Judy décidera de rompre avec V. Enfin, si Judy n'a pas été romancée, celle-ci quittera tout simplement Night City en incitant V à en faire de même.   

 Rogue Amendiares

Reine des Fixers de Night City, patronne de l'Afterlife et ancienne petite amie de Johnny Silverhand. Elle devint mercenaire au côté Johnny Silverhand dans les années 2010 et avec lequel est fut en couple jusqu'à ce qu'elle découvre les nombreuses infidélités de Johnny. Malgré tout, elle participa à plusieurs opérations avec le rockerboy dont une en 2013, visant à sauver Alt Cunningham, la petite amie de Johnny qui avait été enlevée par Arasaka. Elle participa également à une autre mission de Johnny Silverhand en 2023 et qui avait pour but de détruire la Tour Arasaka. Après la mort de Johnny lors de cette mission, elle devint la plus puissante Fixer de la ville et dirigea le bar nommé "Afterlife".  

En 2077, elle reprit contacte avec Johnny qui avait prit possession du corps de V afin de lui demander de l'aide pour sauver la vie de V et pour se venger d'Adam Smasher. Rogue et V lancèrent alors une attaque sur le QG de Smasher mais ne trouvèrent pas ce dernier, au grand dam de Rogue et Johnny. Peu après, Johnny sous les trait de V, proposa un dernier rendez-vous avec Rogue mais qui se solda par un échec.  

Vers la fin du jeux et si V décide de laisser Johnny attaquer à nouveau la Tour Arasaka, ce dernier ira alors demander de l'aide auprès de Rogue qui acceptera cette ultime mission. Pendant l'assaut, Rogue finira par être tuée par Adam Smasher sous les yeux de Johnny. Si V fait un autre choix à la fin du jeux, Rogue restera en vie et gardera sa position de reine des Fixers. 

 Mitch Anderson 

Un membre des Aldecaldos et meilleur ami de Panam, c'est un vétéran des guerres corpos qu'on appelle "panzerboy", un spécialiste du pilotage de tank.    

Lorsque V et Panam durent collaborer afin d'attraper Anders Hellman, Panam demanda de l'aide auprès de Mitch pour les aider mais celui-ci dû refuser par ordre de Saul, le chef des Aldecaldos. Plus tard lors de la capture d'Hellman, Mitch se fit capturer par le convoie de Kang Tao et Scorpion, son meilleur ami, se fit tuer. V et Panam réussirent alors à sauver Mitch et quelques temps après, il demanda à V de l'aider pour les funérailles assez particulières de Scorpion, qui consistaient au fait de faire exploser une voiture contenant la dépouille de Scorpion.    

Si V demande de l'aide aux Aldecaldos, Mitch l'aidera pendant l'attaque de la Tour Arasaka mais sera contraint d'abandonner V afin de pouvoir sauver le reste des nomades. À la fin du jeux, Mitch resta alité pendant plusieurs jours après avoir piloté seul le tank et annoncera pendant les crédits de fin du jeux, qu'il remercie V de lui avoir sauvé la vie et qu'il est bien content que V fasse à présent parti du clan.   
 Hanako Arasaka  
Fille de Saburo Arasaka et soeur de Yorinobu Arasaka, elle est l'une des dirigeantes les plus importante de la corporation Arasaka.

Après l'assassinat de son père par Yorinobu, le fils de ce dernier et donc frère de Hanako, elle participa à une parade organisée par son frère où V et Takemura la kidnappèrent afin de prouver leur innocence dans le meurtre de Saburo. Cependant, Hanako refusa de les croire jusqu'à ce qu'une troupe d'élite d'Arasaka intervienne non pas pour la sauver, mais bien pour l'éliminer. Hanako dut alors reconnaitre le complot organisé par son frère et proposa ainsi à V de l'aider à évincer Yorinobu du pouvoir, en échange de quoi, celle-ci garantit à V qu'elle l'aidera à lui retirer la bio-puce avec l'aide des médecins de la corporation.  

Dans la plupart des fins du jeu, Hanako est finalement tuée par Yorinobu mais si V décide d'accepter l'offre de Hanako, alors celle-ci reprendra le pouvoir et en utilisant la technologie de la Relic, elle transfèrera l'esprit de son père dans le corps de Yorinobu et continuera d'assister son père ressuscité dans la direction de la corpo. 

 Saburo Arasaka  
Le PDG de la méga-corporation Arasaka et parfois surnommé "l'empereur", il dirigea l'entreprise après avoir participé à la Deuxième Guerre Mondiale. Grâce à de nombreux implants cybernétiques, celui-ci a atteint l'âge de 158 ans et est devenu l'homme le plus puissant de la planète. En 2023 après la destruction de la Tour Arasaka par Johnny Silverhand, Saburo captura ce dernier et transféra la conscience de Johnny dans Mikoshi. 

Des années plus tard en 2077, son fils Yorinobu vola la Relique où se trouvait la conscience de Silverhand afin de la revendre mais Saburo décida de confronter son fils par rapport à ce vol. Cependant, après plusieurs remarques acerbes de la part de Saburo, Yorinobu l'étrangla sous un accès de colère et prit ensuite la tête de la corporation. Néanmoins, Saburo avait fait une copie de sa conscience qu'il entreposa alors dans Mikoshi. 

Si à la fin du jeux, V décide d'aider Arasaka, alors Saburo fera transférer sa conscience dans le corps de son fils et revenant ainsi d'entre les morts.

 Yorinobu Arasaka

Le fils ainé de Saburo Arasaka ainsi que son héritier et successeur. D'un tempérament assez rebelle, celui-ci se révolta à plusieurs reprises contre son père mais il fut ramener dans le rang par menace de ce dernier et sous les supplications de sa soeur Hanako.     

En 2077, Yorinobu vola l'engramme de Johnny Silverhand afin de le revendre mais il fut découvert par son père qui le confronta. Sous la colère, Yorinobu assassinat Saburo en l'étranglant et rejeta alors la faute sur V qui avait été témoin du meurtre. Yorinobu prit ensuite la tête de la corporation et tenta notamment d'assassiner sa soeur.     

Si V décide d'accepter l'offre de Hanako Arasaka, alors Yorinobu, lorsqu'il sera vaincu, avouera à V qu'il avait pour but de détruire Arasaka de l'intérieur et ainsi de se débarrasser de l'influence qu'exerçait Saburo sur le monde.

B 

 Ozob Bozo
Ozob Bozo est un mercenaire de Night City pour lequel V travailla. Originaire du Brésil, Ozob se fit coupé le nez par son frère lors d'une dispute quand il était enfant. Au lieu de se faire installer un implant nasal, ce dernier décida de mettre une grenade à la place de son nez et qui selon ses dires, "correspondrait plus à son style". 

Un jour, il engagea V pour lui servir de chauffeur au grand étonnement de V qui constata la présence de la grenade sur le nez d'Ozob. Lorsque V déposa Ozob à destination, ce dernier attaqua plusieurs Tyger Claws et V dut intervenir pour l'aider, après quoi, Ozob parti après avoir payé V. Plus tard, V retrouva Ozob à Pacifica et qui participait à des combats à main nue. Il invita alors V à l'affronter mais si ce dernier frappe plusieurs fois sur la grenade d'Ozob, celle-ci explosera en tuant Ozob avec.      
 Saul Bright
Saul Bright est le chef du clan nomade des Aldecaldos. Lors de sa première apparition, il était constamment en conflit avec Panam par rapport à la direction de clan ainsi que par la volonté de ce dernier de conclure un accord avec la corporation Biotechnica. Après la capture d'Anders Hellman, Saul intervint pour venir en aide à Panam et Mitch contre les derniers soldats de Kang Tao qui protégeaient Hellman. Plus tard, Saul fut capturé par des Raffen Shivs mais il fut sauvé par V et Panam, avec laquelle il se disputa à nouveau après leur fuite. Malgré cela, Saul accepta progressivement de faire la paix avec Panam et notamment après qu'elle et V sauvèrent le clan à l'aide d'un tank volé dont Saul désapprouvait l'obtention. 

À la fin du jeux, Saul décida d'intégrer V dans le clan car considérant le merc comme un membre à part entière de la famille et acceptant ainsi d'attaquer la Tour Arasaka pour aider V mais aussi afin d'obtenir du matériel venant de la tour. Cependant, Saul mourût, tué par Adam Smasher devant les yeux de V et Panam, cette dernière succédant alors à Saul comme chef des Aldecaldos.

 Maman Brigitte
Aussi connue sous le nom de "Brigitte", elle est la chef des Voodoo Boys et une des meilleures netrunner de Night City. Avant le vol de la bio-puce, elle engagea Evelyn Parker pour organiser l'opération dans le but d'obtenir l'engramme de Johnny Silverhand afin de pouvoir entrer en contacte avec Alt Cunningham. 

Plus tard, elle fut prise au piège sur le net par la corporation dénommée NetWatch mais elle fut ensuite libérée par V qui cherchait cette dernière afin qu'elle l'aide à lui enlever l'engramme de Silverhand. Après cela, elle et V passèrent derrière le Mur Noir sur le net afin d'y trouver Alt. 

Si V a conclut un accord avec NetWatch peu avant, alors Alt tuera Brigitte et les Voodoo Boys afin de purger le système remplit de virus de NetWatch. Si V n'a pas conclut d'accord avec NetWatch, il peut tout de même décider de tuer les Voodoo Boys et Brigitte après avoir constaté que ces derniers ne comptaient pas l'aider et qu'ils comptaient se débarrasser de lui. Enfin, V peut simplement partir et laisser Brigitte en vie.

C 

Alt Cunningham
La meilleure netrunner de Night City et ex-petite amie de Johnny Silverhand. En 2013, celle-ci créa le Tueur d'âme, une intelligence artificielle capable de transférer la conscience d'un individu connecté sur le net pour ensuite l'emprisonner sur un sous-réseau. Un jour, elle assista à un concert de Samurai où celle-ci se disputa avec Johnny concernant l'égocentrisme de ce dernier mais elle se fit kidnappée juste après sous les yeux de Johnny par des agents d'Arasaka afin que ceux-ci puissent récupérer le Tueur d'âme conçut par Alt. Johnny lança alors une attaque contre la corporation dans le but de sauver Alt mais le Tueur d'âme fut utilisé sur elle, faisant d'elle une IA et dont son esprit se retrouva coincé dans le sous-réseau d'Arasaka. Elle fut finalement libérée de cette prison lors de la destruction de la Tour Arasaka en 2023 et celle-ci se réfugia alors derrière le Mur Noir, là ou aucun netrunner ne pourra l'attraper mais en y perdant son humanité au passage.   

Bien des années plus tard en 2077, V et Johnny retrouvèrent sa trace afin qu'elle puisse aider V à lui enlever la bio-puce le tuant. Elle accepta en échange de quoi, V et Johnny doivent accéder à Mikoshi où sont enfermées d'autres psychés numérisées pour qu'elle puisse les intégrer à elle.   

Si à la fin du jeux, V réussit à atteindre Mikoshi, alors Alt annoncera à V que ce dernier est malgré tout condamné à mourir d'ici six mois mais qu'il peut alors laisser son corps à Johnny. Alt partira alors sur le net avec les engrammes présents à Mikoshi ainsi qu'avec Johnny ou V en fonction du choix de ces derniers.

D 

 Delamain
Delamain est une intelligence artificielle qui dirige et gère la compagnie de taxi Delamain Corporation.

Au début du jeux, V et Jackie eurent recours à ses services afin de pouvoir entrer de le Konpeki Plaza pour y voler la Relique. Delamain les évacua ensuite après l'échec de la mission et amena V au No-Tell Motel tandis qu'il ramena le corps de Jackie à la famille de ce dernier ou à la clinique de Viktor. Plus tard après que Takemura ait sorti V de la décharge où on l'avait laissé pour mort, Delamain les conduisit chez Viktor Vektor et donna des conseils à Takemura et Viktor afin de déloger la balle incrustée dans le crâne de V. Quelques temps après, Delamain demanda de l'aide auprès de V pour que celui-ci l'aide à retrouver différentes voitures de son garage dont il a perdu le contrôle (chacune de ces voitures adoptant alors un trait de la personnalité de Delamain). Après avoir réuni les différentes voitures, Delamain rappela à nouveau V pour l'aider avec ces même virus devenant incontrôlables et provoquant de nombreux dégâts à son QG. Une fois que V eut atteint le noyau IA de Delamain, il peut soit détruire le noyau, le redémarrer ou purger le système. 

Si V détruit le noyau, alors toutes les IA seront libérées tandis que si V redémarre le noyaux, alors Delamain perdra la mémoire. Enfin, si V purge le système, Delamain évoluera pour devenir une intelligence artificielle bien plus complexe qui décidera alors de quitter Night City.   
 Dexter DeShawn
L'un des plus célèbre fixer de Night City. Quelques années plus tôt, il dut quitter Night City afin de se faire oublier lorsqu'une guerre des gangs éclata. 

Dexter revint à Night City en 2077 et fut contacté par Evelyn Parker dans le but d'organiser un casse pour voler Relique à Yorinobu Arasaka. Il engagea V et Jackie pour s'occuper de cette mission pendant que ce dernier rassembla les informations nécessaire au vol. Cependant, lorsque la mission vira au désastre, Dexter trahit V et lui tira une balle dans la tête pour ensuite se débarrasser du corps de ce dernier dans une décharge. Peu de temps après, Takemura le retrouva et le força à lui indiquer la position du corps de V. Une fois ceci fait, Takemura l'abattit sans sommation sous les yeux de V.   

 Dino Dinovic
Dino est un des fixers employant V tout au long du jeux. Celui-ci propose des contrats à V dans le centre-ville.

 Dum Dum
Dum Dum est un membre du gang Maelstrom ainsi que le second de Royce. Lorsque Royce renversa Brick pour prendre la tête du Maelstrom, Dum Dum rejoignit ce dernier, se hissant ainsi parmi les membres les plus haut placés du gang.

Peu après, V et Jackie rencontrèrent Dum Dum afin de conclure la vente du Flathead, un appareil d'espionnage corpo volé par le Maelstrom. Si V refuse de payer pour le Flathead, alors Dum Dum se fera tuer dans le processus. Cependant, si V accepte le deal avec Royce, alors Dum Dum conclura la vente et aidera même V et Jackie à s'enfuir lorsque des agents de Militech attaqueront la base du Maelstrom. Plus tard, V retrouvera à nouveau Dum Dum dans la boite de nuit nommée le Totentanz, où ce dernier assurait la sécurité de l'entrée. Dum Dum avoua par ailleur à V qu'il n'était pas fan de la musique diffusée au Totentanz et qu'il préférait la musique du groupe de Johnny Silverhand, Samouraï, chose que Johnny apprécia.

E 

 Kerry Eurodyne

Rockerboy et ancien membre du groupe Samouraï, c'est également un ami de Johnny Silverhand. Au début des années 2000, Kerry et Johnny formèrent ensemble le groupe de musique Samuraï dont Kerry fut à la fois le chanteur et le guitariste. Le groupe se sépara quelques années plus tard mais le deux amis continuèrent à jouer ensemble jusqu'en 2023. Cette années là, Johnny mourut dans l'attaque de la Tour Arasaka mais conseilla peu avant à Kerry de quitter le groupe et tracer sa propre route. Au cours des années suivantes, Kerry développa sa carrière solo qui fut auréolée de succès. Cependant, ce dernier connut de nombreux revers dont son divorce, une baisse de vente de ses disques et celui-ci tenta même de se suicider car souffrant d'avoir toujours été dans l'ombre de Johnny malgré son succès. 

En 2077, Johnny voulut reprendre contact avec Kerry sous les traits de V. V et Johnny entrèrent alors dans la résidence de Kerry en attirant son attention avec Johnny jouant un air de guitare. Kerry reconnut alors immédiatement Johnny grâce à son style de musique malgré l'étonnement de retrouver son vieil ami sous l'apparence d'un inconnu. Johnny lui raconta alors tout ce qui est arrivé depuis la destruction de la Tour Arasaka et Kerry proposa juste après de reformer Samouraï le temps d'une soirée. Quelques temps après le concert, Kerry rappela V pour qu'il l'aide à détruire une camionnette transportant du matérielle pour un concert du groupe Us Cracks. Kerry révéla après à V qu'il était en rogne qu'une de ses musiques soit reprise par les Us Cracks. Encore après, Kerry et V s'infiltrèrent dans la loge des Us Cracks afin de confronter ces dernières mais ils se rendirent vite compte que le groupe japonais n'avait rien avoir avec la reprise des musiques de Kerry et que le seul responsable était l'agent de Kerry, Kovachek, qui avait conclu un deal avec l'agent du groupe japonais. Si V est un homme, alors une option de romance sera possible entre lui et Kerry lorsque ce dernier invitera le merc à assister à un de ses concerts avec les Us Cracks. Kerry révélera alors que ce qu'il craignait par-dessus tout, était de rester éternellement dans l'ombre de Johnny. V peut alors rassurer ce dernier en lui confirmant qu'il n'a jamais eu besoin de Johnny pour atteindre le succès. Plus tard, Kerry rappela à nouveau V pour l'inviter sur son bateau en lui annonçant qu'il a nouveau retrouvé l'inspiration. Pendant cette virée, Kerry décida de détruire le bateau sur lequel ils se trouvaient afin de se venger de Kovachek qui était le propriétaire dudit navire. Si V a entamé une romance avec Kerry, alors ces derniers auront une relation sexuelle sur le yacht en feu et sauteront par-dessus bord juste avant qu'il n'explose.   

À la fin du jeux, si V décide de quitter Night City avec les Aldecaldos, Kerry l'attendra près de camp pour lui annoncer qu'il compte rester en ville, rompant de ce fait avec V. Si V reste à Night City, Kerry restera en couple avec lui et l'attendra le temps qu'il termine sa mission au Crystal Palace. Enfin, si Kerry n'a pas été romancé, alors ce dernier annoncera à V pendant les crédits de fin du jeux, qu'il compte probablement commencer une tournée avec les Us Cracks et demandera à V qu'il lui donne de ses nouvelles.

F 

 Oswald "Woodman" Forrest 

Oswald Forrest, plus souvent surnommé "Woodman", est le gérant de la maison de poupée nommée "Le Clouds". 

Lorsque V partit à la recherche de Evelyn Parker, il s'infiltra dans le Clouds et interrogea Woodman pour savoir ce qu'il était advenu d'Evelyn. Woodman raconta alors à V que lorsque la puce de poupée d'Evelyn dysfonctionna, il revendit cette dernière à un charcudoc. Plus tard lorsque V et Judy retrouvèrent Evelyn, Judy analysa la mémoire d'Evelyn et découvrit que Woodman avait violé et torturé cette dernière. Quelques temps plus tard, Maiko indiqua à V et Judy où se trouvait Woodman, ces derniers peuvent alors décider de tuer Woodman pour venger Evelyn ou de le laisser en vie.

H 

 Mr. Hands
Wade Bleecker, plus connu sous le surnom de Mr. Hands, est un fixer offrant des missions à V dans le quartier de Pacifica. Plus tard, V le contacta pour que ce dernier puisse le mettre en relation avec les Voodoo Boys. 
 Anthony Harris  
Anthony Harris, surnommé "Peter Pan" est un criminel connu pour avoir kidnappé de nombreux jeunes garçons. Il grandit dans une ferme à Laguna Bend où il été élevé par son père qui lui donna une éducation très stricte et n'hésitant pas à battre son fils. Il développa pendant son enfance une fascination morbide pour le bétail nourrit aux hormones de croissance dans la ferme de son père. 

Une fois adulte, ce dernier kidnappa plusieurs jeunes garçons, dont le neveu de River Ward, qu'il séquestra en le nourrissant uniquement aux hormones de croissances conçues pour les vaches. Cependant, Harris se fit attraper par le NCPD qui le découvrit entrain de déplacer une de ses victimes en voiture. Les agents de police l'abattirent lorsque que ce dernier tenta de prendre la fuite, le plongeant alors dans le coma. V et River sondèrent donc ses rêves afin de localiser l'endroit où Harris avait caché ses victimes. 

Si V et River réussissent à sauver les victimes de Harris, alors River exprimera son intention de tuer Harris dans son lit d'hôpital mais ce ravisera pour laisser le criminel aux mains des autorités.

 Anders Hellman 
Corpo travaillant pour Arasaka, il est également le concepteur de la Relique. Hellman travailla pendant plusieurs année pour Arasaka et notamment sur le projet "Protégez votre âme" qui avait pour but de permettre la communication entre un engramme inséré dans une bio-puce et le porteur de celle-ci.

En 2077 lors du vol de la Relique par Yorinobu Arasaka, Hellman avertit ce dernier que le programme était encore en phase de test et que la bio-puce n'était pas utilisable de manière sûre. Fasse à l'insistance de Yorinobu, Hellman contacta directement Saburo Arasaka pour qu'il aille raisonner son fils mais Hellman fut contraint de s'enfuir lorsque Yorinobu prit la tête de l'entreprise. Il partit alors se cacher chez Kang Tao afin d'échapper à Arasaka et dans le but d'offrir ses services à la corporation chinoise. Il se fit rattraper peu après par V qui cherchait Hellman afin que ce dernier puisse lui retirer la Relique. Cependant, Hellman expliqua à V que son cerveau était trop endommagé pour qu'il puisse arranger la situation et que progressivement, l'engramme de Silverhand prendrait le pas sur la personnalité de V. Le merc laissa alors Hellman seul avec Takemura qui commença à interroger ce dernier de manière plus directe.  

Si à la fin du jeux, V décide de suivre le plan de Hanako Arasaka, alors Hellman se présentera à la boutique de Misty où se trouvait V pour l'accompagner dans l'opération visant à renverser Yorinobu. Lors de l'épilogue du jeux et si Takemura n'est pas en vie, c'est Hellman qui se montrera à V dans la station spatiale d'Arasaka où celui-ci proposera à V d'entreposer sa personnalité à Mikoshi ou de retourner sur Terre.

 Weldon Holt
L'adjoint du maire de Night City, Lucius Rhyne. 

Lors de la mort suspecte du maire Rhyne, Holt prit la place de ce dernier dans la campagne électorale pour la mairie de Night City. Son opposant, Jefferson Peralez engagea alors V et River Ward pour élucider le mort de Rhyne. Au fil de leur enquête, V et River découvrirent que Holt était derrière l'assassinat du maire. En effet, Holt avait fait assassiner Rhyne via une danse sensorielle vérolée afin de pouvoir prendre sa place à la mairie de Night City. Ce dernier fit ensuite passer le meurtre pour un accident, en prétextant un dysfonctionnement de l'implant cardiaque de Rhyne. 

Plus tard, Holt perdit malgré tout les élections qui furent remportées par Peralez.

I 

 Sebastian "padre" Ibarra  
Sebastian Ibarra, aussi connu sous le nom de "Padre", est un fixer donnant des contrats à V dans les quartiers de Heywood et du Glen. Si V a pour origine "Gosse des rues", Padre accueillera V lors de son retour à Night City pendant l'intro du jeux. Plus tard lors des funérailles de Jackie, Padre fut présent et raconta à V qu'il connaissait Jackie depuis qu'il était né et que c'était un homme bon.

J 

 Regina Jones

L'une des fixers de Night City et ancienne journaliste, elle offre des contrats à V dans les quartiers de Kabuki et de Watson. Elle donna également comme mission à V de traquer plusieurs cyberpsychos afin de pouvoir envoyer ces derniers dans des cliniques de traitement pour la Cyberpsychose.

K 

 Joss Kutcher

Joss Kutcher est la soeur de River Ward et la mère de trois enfants, Randy, Monique et Dorian. Elle grandit auprès de River dans une ferme que possédaient leurs parents mais durent quitter les lieux lorsque la ferme fit faillite. La famille s'installa alors à Night City mais un jour, ceux-ci se firent cambriolés par deux individus qui tuèrent leurs parents. Plusieurs années plus tard, Joss se maria et eut trois enfants mais son mari mourut  quelques années après lors d'une guerre des gangs. 

En 2077, Randy son fils ainé, se fit kidnapper par Anthony Harris, c'est alors que V et River vinrent voire Joss afin qu'elle leur permette d'entrer dans la chambre de Randy pour y trouver des indices permettant de localiser le fils de Joss. 

Si V et River parviennent à sauver Randy, alors V sera invité par le famille Kutcher à diner avec eux pour le remercier d'avoir sauvé Randy. Si V est une femme et qu'elle entame une romance avec River, Joss tentera d'amener V et River à se mettre en couple.

M 

 Maiko Maeda
Maiko est la gérante non-officielle du Clouds. Maiko fut en couple avec Judy Alvarez mais la techie rompit avec Maiko à cause de sa personnalité manipulatrice. 

Quelques années plus tard, Judy et V vinrent la voire pour que celle-ci les aide à reprendre le Clouds aux Tyger Claws. Maiko fut réticente aux premiers abords mais elle finit par accepter et proposa alors de s'en prendre directement aux chefs Tyger Claws qui dirigeaient la maison de poupée. Cependant lors de l'opération, Maiko décida de conclure un accord avec le gang afin d'acquérir la direction du Clouds. V peut alors laisser faire Maiko ou intervenir en tuant les chefs de gang. Après cela, V peut également décider de tuer Maiko ou la laisser partir. 

 Bryce Mosley

Bryce Mosley est un agent de la corporation NetWatch qui vise à traquer les criminels netrunners et les IA malveillantes. V rencontra Mosley lorsqu'il s'infiltra dans un centre commercial où se trouvait Mosley. En effet, V avait alors pour mission de neutraliser Mosley pour les Voodoo Boys mais une fois que V confronta l'agent, ce dernier expliqua à V que les Voodoo Boys ont implanté un virus informatique dans le port neural de V et que ceux-ci avaient l'intention de se débarrasser de lui une fois la mission remplie. 

V peut alors accepter de faire un marché avec Mosley qui enlèvera alors le virus informatique ou alors, V peut décider de ne pas écouter l'agent de NetWatch et de poursuivre le plan des Voodoo Boys en débranchant ce dernier du sous réseau de Pacifica, ce qui provoquera alors la mort de Mosley.

O 

 Oda

Oda est le garde du corps personnel de Hanako Arasaka et un ancien partenaire de Takemura. Lorsque V et Takemura cherchèrent à prouver leur innocence dans le meurtre de Saburo Arasaka, Takemura organisa un rendez-vous avec Oda afin de s'expliquer. Cependant, Oda refusa de les croire et menaça même ces derniers qu'il les tuerait s'il les croisait à nouveau un jour. Plus tard, lorsque V et Takemura organisèrent le kidnapping de Hanako, V dut affronter Oda et une fois ce dernier vaincu, V peut décider de le tuer ou de l'épargner sous les supplications de Takemura.

À la fin du jeux, si V décide d'accepter l'offre de Hanako et si Oda a été épargné, alors ce dernier servira d'allié à V afin de renverser Yorinobu Arasaka. 

 Wakako Okada 

Wakako Okada est la fixer travaillant dans le quartier de Kabuki. Cette dernière confia plusieurs contrats à V. Plus tard, V contacta Wakako pour qu'elle lui donne des informations pouvant l'aider à retrouver Evelyn Parker. Encore plus tard, V et Takemura la contactèrent à nouveau dans le but d'obtenir des informations leur permettant de connaître le plan de vol de Hanako Arasaka lors d'un défilé, chose que Wakako accepta gratuitement car un de ses petit-fils fut tué par Arasaka.  

 Misty Olszewski

Misty Olszewski est une divinatrice possédant une boutique derrière la clinique de Viktor Vektor ainsi que la petite amie de Jackie Welles. Lorsque Jackie mourut, Misty participa aux funérailles de ce dernier et aida notamment V à trouver une offrande à mettre sur l'autel de Jackie. Lors de ces funérailles, V peut alors décider de pousser Misty à se rapprocher de Mama Welles, la mère de Jackie qui n'appréciait pas cette dernière, ou de ne pas intervenir dans leur relation. 

À la fin du jeux, Misty accompagna V jusque sur le toit de sa boutique pour que ce dernier puisse prendre une décision concernant la manière dont V doit résoudre son problème pour se débarrasser de la bio-puce. Si V demande de l'aide à Hanako, Misty désapprouvera et dira à V pendant les crédits de fin du jeux qu'il devrait garder un oeil sur ses "nouveaux amis". Si V fait appel aux Aldecaldos, Misty annoncera à V qu'une vie heureuse l'attendra dans les Badlands. Enfin, si V laisse Johnny Silverhand l'aider, alors Misty appellera V pour lui dire que à présent, la ville est à ses pieds.

P 

 Panam Palmer
Membre des Aldecaldos, elle est également une merc de l'Afterlife. Panam fut contrainte de quitter les Aldecaldos à cause de ses nombreuses disputes avec Saul, le chef de son clan. Elle travailla alors plusieurs fois pour Rogue ainsi qu'avec un dénommé Nash qui trahit Panam et lui vola son véhicule. 

Lorsque V partit à le recherche d'Anders Hellman, Rogue recommanda à V d'aller voir Panam qui lui fournirait de l'aide afin de traquer le scientifique corpo. V rencontra alors Panam mais cette dernière exigea d'abord que V l'aide à se venger de Nash afin de récupérer sa voiture. V n'eut d'autre choix que d'accepter et lors de cette mission, ces derniers firent plus ample connaissance. Après avoir aider Panam, les deux mercs organisèrent alors leur opération mais plusieurs membres des Aldecaldos furent tués par les agents de Kang Tao qui protégeaient Hellman. Malgré tout, V et Panam réussirent à rattraper Hellman et peu après, Panam réintégra son clan. Quelques temps après, Panam rappela V en urgence afin que ce dernier puisse l'aider à sauver Saul qui avait été capturé par des Raffen Shivs. Les trois individus réussirent alors à s'enfuir du camp des Raffens mais durent se réfugier dans une maison abandonnée pour se mettre à l'abris d'une tempête de sable. Si V est un homme, il peut débuter une romance avec Panam mais cette dernière ne répondra pas favorablement aux avances de V mais le lendemain, Panam embrassera tout de même V, lui prouvant alors qu'elle est intéressée par ce dernier. Plus tard, Panam rappela encore V pour que celui-ci puisse l'aider elle et les autres nomades, à voler un tank appartenant à Militech. Lors de cette mission, Panam dit alors à V qu'elle craignait que leur relation aille trop vite mais ceux-ci se rapprochèrent encore plus malgré tout. Une fois le tank volé, Panam rappela V pour que ceux-ci puissent piloter le véhicule ensemble et entamant ainsi une relation sexuelle avec V si ce dernier a débuté une romance avec Panam. Cependant, ils furent interrompu par une attaque des Raffen Shivs sur le camp des Aldecaldos, mais ces derniers parvinrent à repousser l'attaque à l'aide du tank. Panam se réconcilia alors avec Saul et celle-ci proposa à V qu'il rejoigne son clan, et intégrant donc la famille. Néanmoins, V eut à nouveau une crise provoquée par la Relique et avoua donc son problème à Panam. Ce à quoi elle lui répondit qu'elle et le clan seront prêts à l'aider s'il le faut.

À la fin du jeux, V peut alors appeler Panam pour l'aider à entrer dans la Tour Arasaka, ce qu'elle accepta immédiatement. La veille de l'attaque, V fut finalement intégré au clan des Aldecaldos mais Panam lui confia malgré tout ses inquiétudes par rapport aux risques que le clan prendra lors de cette mission. Finalement, V et Panam réussirent à entrer dans Mikoshi mais durent assister impuissant à la mort de Saul, faisant alors de Panam la nouvelle chef du clan. Si V décide de garder son corps, alors ce dernier quittera Night City avec Panam et les Aldecaldos, cette dernière promettant alors à V qu'ils trouveront un moyen d'empêcher que V ne meurt des suites des dégâts provoqués par la bio-puce. Si V laisse Johnny l'aider, alors Panam décidera de rompre avec V car ne se sentant pas à l'aise à Night City. Aussi, si Johnny acquière le corps de V, alors Panam lui enverra un message pour lui dire qu'elle jure de le traquer et de trouver un moyen de ramener V. Dans les autres fins du jeux, Panam quittera la ville en remerciant V de l'avoir aidée.   
 Evelyn Parker
Une ancienne poupée ainsi que la gérant du bar Lizzie's. Pendant plusieurs années, elle fut une poupée de luxe au Clouds mais cette dernière quitta la maison de poupée. Evelyn travailla ensuite au bar Lizzie's ou elle se lia d'amitié avec Judy Alvarez. 

Un jour, Maman Brigitte contacte Evelyn pour que celle-ci puisse voler la bio-puce contenant l'engramme de Johnny Silverhand à Yorinobu Arasaka, qui était l'amant d'Evelyn. Cependant, Evelyn décida de doubler les Voodoo Boys et prit alors contact avec Dexter DeShawn pour organiser l'opération. Elle rencontra également V et cette dernière proposa à V de doubler aussi DeShawn. Cependant, lorsque la mission échoua, Evelyn partit se réfugier au Clouds mais sa puce de poupée fut piratée par les Voodoo Boys pour punir Evelyn de les avoir trahit. Elle fut alors envoyée par le patron du Clouds, Woodman, chez un charcudoc qui ne réussit pas à la soigner. Evelyn restant alors inconsciente, Woodman la viola puis la vendit à des désosseurs qui la torturèrent. V et Judy retrouvèrent alors Evelyn complètement inconsciente et brisée par ces évènements, Evelyn se suicida alors dans l'appartement de Judy quelques jours plus tard. 
 Elizabeth et Jefferson Peralez
Jefferson Peralez est un candidat au poste de maire de Night City tandis Elizabeth, sa femme, l'assiste dans sa campagne électorale. Le couple engagea V pour que ce dernier enquête sur la mort suspecte de l'ancien opposant de Peralez, le maire Lucius Rhyne, et ainsi découvrir la vérité. Après son enquête, V leur annonça que tout indiquait que Holt, l'adjoint de Rhyne, était derrière ce meurtre afin de prendre la place de Rhyne à la mairie. Les Peralez rappelèrent V quelques temps plus tard, pour enquêter à nouveau après que quelqu'un soit entré par effraction dans leur appartement et est mystérieusement disparut. V découvrit alors que des personnes espionnait les Peralez depuis une planque dans leur propre appartement. Le merc remonta alors la piste et découvrit que ces mystérieux individus ont modifié leurs cerveaux afin d'en faire des pantins à leur botte. V rappela Elizabeth pour lui annoncer la nouvelle mais cette dernière avait découvert la machination depuis un moment et avait décidée de ne rien révéler pour protéger son mari. Celle-ci demanda alors à V d'en faire de même et V peut choisir de ne rien dire à Jefferson ou au contraire, de tout lui révéler. 

Si V décide de dire la vérité à Peralez, alors ce dernier décidera de traquer ces mystérieux individus. Il est également à noter que Johnny soupçonnera qu'une corporation est derrière tout ça puit ensuite une intelligence artificielle.      
 Placide
Placide est un membre des Voodoo Boys et le second de Maman Brigitte. Lorsque V chercha les Voodoo Boys, on le dirigea vers Placide qui lui confia un boulot où V devait éliminer un agent de NetWatch, en échange de quoi, Placide arrangerait une rencontre entre V et Brigitte. Cependant, Placide installa un virus dans le port neural de V, dans le but de se débarrasser de ce dernier une fois le job terminé. 

Si V conclut un accord avec NetWatch ou tue Brigitte, alors Placide attaquera V qui devra donc tuer le Voodoo Boys.

R 

 Muamar "El Capitán" Reyes
Muamar Reyes, surnommé "El Capitán" est un des fixers de Night City. Ce dernier offre plusieurs contrats à V dans le quartier de Rancho Coronado. 
 Royce
Simon Randall, plus connu sous le surnom de "Royce", est le chef du gang du Maelstrom. Réputé pour être un psychopathe accro aux implants cybernétiques, Royce renversa Brick, le précédant chef du Maelstrom afin de prendre sa place. V et Jackie rencontrèrent Royce dans le but d'acheter un Flathead mais ce dernier exigea des deux mercs qu'ils payent une seconde fois.  

V peut alors accepter les nouvelles conditions de Royce et donc le laisser en vie, ou peut tuer Royce. Plus tard et si Royce a été épargné, V pourra retrouver ce dernier dans une boite de nuit nommée le Totentanz.  
 Claire Russel 
La barmaid de l'Afterlife et pilote de course. Claire est une femme transgenre qui après sa transition, épousa Dean Russel, son meilleur ami. Le couple participa à de nombreuses courses ensemble jusqu'au jour où Dean se fit tuer pendant une course l'opposant à Peter Sampson, le rival de Dean.

Quelques années plus tard, Claire rencontra V et Jackie à l'Afterlife lorsque ces derniers préparaient un vol à la Tour Arasaka. Claire recontacta V peu après pour proposer à ce dernier qu'il lui serve de pilote pour des courses organisées. Après une course, Claire révéla à V que si cette dernière participait à ces courses, c'était uniquement dans le but de retrouver et tuer Sampson pour se venger de la mort de Dean, son mari. V peut alors choisir de refuser d'accomplir la vengeance de Claire ou au contraire, soutenir cette dernière dans sa vendetta. Si V choisit d'aider Claire dans sa vengeance, alors cette dernière tuera Sampson lors d'une sortie de route puis offrira sa voiture à V.

S 

 Johnny Silverhand
Rockerboy et terroriste légendaire de Night City, son engramme de personnalité se retrouva par concours de circonstance dans la tête de V. Né sous le nom de Robert John Linder, il s'engagea dans l'armée en 2003 où il participa aux guerres des corpos. Un jour au Mexique, un de ses amis lui sauva la vie en prenant une balle à sa place, c'est à ce moment là que Johnny développa sa haine des corpos et que selon lui, "les corpos gagnent toujours et les gens normaux perdent toujours". Il déserta alors de l'armée et s'installa à Night City où il prit le nom de Johnny Silverhand. Johnny commença sa rébellion envers les corpos et créant le groupe Samouraï avec son ami Kerry Eurodyne. Parallèlement, Johnny participa à plusieurs opérations avec son amie Rogue pour affaiblir la corporation Arasaka contre laquelle Johnny vouait une haine particulièrement tenace. En 2013, Alt Cunningham, la petite amie de Johnny avec laquelle il entretenait une relation d'amour-haine, se fit kidnapper par Arasaka. Johnny monta alors une expédition avec Rogue et Santiago pour délivrer Alt mais ce dernier arriva trop tard pour sauver la netrunner, sur laquelle le Tueur d'âme fut utilisé. Dix ans plus tard en 2023, Johnny lança une nouvelle mission sur la Tour Arasaka dans le but de détruire cette dernière avec une charge nucléaire mais également pour libérer la psyché de Alt qui était toujours prisonnière du sous-réseau d'Arasaka. Cependant, Johnny tomba sur le cyborg Adam Smasher qui le captura et le livra à Saburo Arasaka qui utilisa alors le Tueur d'âme sur Johnny, laissant alors son corps inerte tandis que son esprit fut entreposé dans la prison des âmes, Mikoshi. 

Une cinquantaine d'années plus tard en 2077, V vola la bio-puce où se trouvait l'engramme de Johnny mais le mercenaire se fit trahir par Dexter DeShawn, son employeur, qui lui tira une balle dans la tête. Cela eut pour effet d'activer la Relique présente dans le port neural de V et activant donc l'engramme de Johnny, ce qui ressuscita V mais enclencha la dégradation du cerveau de V, le tuant à petit feu. Johnny apparut pour la première fois devant V (qui est le seul à le voir) lorsque ce dernier se remettait de ses blessure et Johnny tenta alors de tuer V. Peu après, Johnny se présenta à nouveau devant V et lui annonça qu'il avait renoncer à tuer le merc et qu'ils avaient tout le deux à y gagner à bien s'entendre. Tout au long du jeux, Johnny accompagnera V dans ses missions et passera constamment son temps à se moquer de lui, critiquer ou approuver ses choix, et même développer une complicité ou une haine avec ce dernier en fonction des choix de V. Plus tard lorsque V partit à la recherche d'Evelyn, Johnny dit à V que Alt Cunningham pouvait résoudre leur problème. V et Johnny entrèrent donc en contacte avec Alt derrière le Mur Noir et V put voir les souvenirs de Johnny. Après avoir vu lesdits souvenir, V reprocha à Johnny son narcissisme et son égoïsme. À plusieurs occasions, Johnny exposa son point de vue à V et notamment les raisons pour lesquelles Johnny avait décidé de combattre Arasaka. Plus tard, V eut une nouvelle crise provoquée par la Relique et bien plus violente que les précédentes, ce qui poussa Johnny à prendre possession du corps de V afin de lui sauver la vie. Une fois remit, Johnny parla de son passé à V et lui proposa alors de demander de l'aide à Rogue ainsi que de se venger d'Adam Smasher. Plus tard, Johnny sous les traits de V, prit contacte avec Rogue et organisa une mission entre cette dernière et V pour débusquer et tuer Smasher. Cependant, il ne trouvèrent que Grayson, un collaborateur de Smasher, qui indiqua à V le position de la tombe de Johnny. V et Johnny s'y rendirent alors et Johnny en fut dépité. En fonction des choix de dialogues pris par V à cet instant, V et Johnny peuvent devenir amis et Johnny finira par avouer à V "qu'il est content d'avoir atterrit dans la tête de V plutôt que dans celle d'un autre". Johnny demanda finalement à V d'organiser un rendez-vous entre lui et Rogue mais ce fut un échec avec Rogue qui se rétracta par rapport aux avances de Johnny. Juste après, Johnny demanda également que V l'amène chez Kerry Eurodyne afin de renouer le contact avec son vieil ami. Une fois la rencontre organisée, Johnny raconta toute son histoire à Kerry depuis la destruction de la Tour Arasaka en 2023 et Kerry proposa alors à Johnny de reformer Samouraï, le temps d'une soirée. Johnny accepta et prit à nouveau le contrôle du corps de V pour jouer pendant le concert. 

À la fin du jeux, Johnny discuta avec V concernant son point de vue sur comment régler leur situation. Johnny proposa alors à V qu'il lui laisse le contrôle afin que ce dernier puisse attaquer la Tour Arasaka avec l'aide de Rogue. Si V accepte, Johnny parviendra à atteindre Mikoshi mais Alt annoncera à V et Johnny que V est condamné à mourir quoi qu'il arrive. En fonction de si V ou Johnny est aux commande, V peut retourner dans son corps tandis que l'engramme de Johnny partira avec Alt derrière le Mur noir. Cependant, Johnny peut également prendre définitivement possession du corps de V, ce qui amènera alors ce dernier à quitter Night City. Enfin, si V a accepté le marché d'Arasaka, alors Johnny exprimera à V sa déception et le fait qu'il ait abandonné ses propres principes. Ce choix résultera alors en la destruction de l'engramme de Johnny. 
 Adam Smasher 
Adam Smasher est un cyborg et garde du corps personnel de Yorinobu Arasaka. Au fur et à mesure des années, Smasher se vit remplacé la plupart de ses parties organiques, ne lui restant alors plus que son cerveaux d'origine. Dans les années 2020, Smasher fut recruté par Arasaka et devint alors un de leur agent d'élite. En 2023, lors de l'attaque de Johnny Silverhand sur la Tour Arasaka, Smasher prit Johnny en chasse car ce dernier avait juré qu'il le tuerait un jour. Smasher captura alors Johnny et le livra à Saburo Arasaka. Les années suivantes, Smasher disparut et réapparut à de nombreuses reprises mais fut ensuite promut en tant que garde du corps personnel de Yorinobu Arasaka. 

Smasher fut également présent au Konpeki Plaza en 2077 lors de l'assassinat de Saburo Arasaka, et le cyborg prit alors en chasse V et Jackie qui tentèrent de s'échapper, en réussissant par ailleurs à lui échapper. Une fois que Yorinobu arriva à la tête d'Arasaka, Smasher fut alors promut chef de la sécurité de la corporation.

Dans toutes les fins du jeux, Smasher fait office de boss final mais ce dernier tuera Saul ou Rogue en fonction de comment V organisera l'attaque sur la Tour Arasaka. Une fois vaincu, V ou Johnny peuvent alors décider d'épargner Smasher ou au contraire, de l'achever. 
 Dakota Smith 
Dakota Smith est une fixer de Night City ainsi qu'une membre des Aldecaldos. Elle confia à V plusieurs contrats dans les Badlands. Si à la fin du jeux, V demande de l'aide aux Aldecaldos, Dakota sera également présente au camp des nomades et aidera V à se connecter derrière le Mur noir pour qu'il puisse contacter Alt Cunningham.
 Joshua Stephenson 
Joshua Stephenson est un ancien criminel ayant trouvé la rédemption en prison. Joshua était une petite frappe qui tua plusieurs personnes sans raisons apparentes, si ce n'est selon ce dernier, "qu'il n'aimait pas leur façon de le regarder". Joshua écopa alors de plusieurs années de prison et d'une condamnation à mort mais ce dernier eut alors de nombreuses correspondance avec une certaine Zuleikha, la soeur d'un homme que Joshua avait tué, ce qui permit à Joshua de trouver Dieu et la rédemption. Cette histoire attira alors l'attention d'une corpo qui proposa Joshua de se faire crucifié à la place de son exécution afin de pouvoir tourner une danse sensorielle ayant l'ambition de faire revivre la passion du Christ. 

Quelques temps plus tard, V fut engagé par un certain Bill Jablonsky dans le but de tuer Joshua qui avait tué la femme de Jablonsky. Cependant, Jablonsky mourut dans l'opération, tué par l'escorte policière de Joshua, mais le criminel repentit intervint et proposa alors à V de l'accompagner pour le restant de la journée. V peut tout de même tuer Joshua ou accepter sa proposition sous les supplications enthousiastes de Johnny. Joshua expliqua alors à V ses motivations et lui présenta également Zuleikha, grâce à qui Joshua trouva la rédemption. Cependant, V et Joshua durent quitter les lieux lorsque la mère de Zuleikha (qui contrairement à sa fille, n'a pas pardonné le meurtre de son fils commit par Joshua). Plus tard, le studio de DS rappela V lorsque Joshua hésita à débuter la crucifixion et celui-ci proposa alors à V de le clouer sur la croix. V peut alors refuser mais Joshua demandera alors à ce que V y assiste, ce qu'il peut aussi refuser. Joshua finira par mourir cloué sur la croix après avoir prononcé un verset de l'Évangile selon Saint Luc.

T 

 Goro Takemura 

Goro Takemura est un ancien soldat d'élite et le garde du corps personnel de Saburo Arasaka. Il grandit au Japon dans le bidonville de Chiba-11, l'endroit avec le plus haut taux d'homicide du Japon. Un jour, Takemura fut sélectionné avec d'autres enfants pour devenir des soldats de la corporation Arasaka. Takemura intégra alors les forces spéciales de la corporation après avoir finit sa formation en étant major de promo. Il fut alors directement sélectionné par Saburo Arasaka afin de lui servir de garde du corps personnel, Takemura voua ainsi une fidélité sans faille envers Saburo.

En 2077, Takemura fut présent aux côtés de Saburo lorsque ce dernier partit confronter son fils Yorinobu, par rapport au vol de la Relique. Cependant, Saburo ordonna à Takemura de les laisser seuls, ce qui profita à Yorinobu pour assassiner son père. Juste après, Takemura découvrit choqué le corps de son maître mais Yorinobu prétendit à un empoisonnement et fit rentrer Takemura dans le rang. Plus tard, Yorinobu ordonna alors à Takemura de retrouver et livrer V, sur lequel fut rejeté la responsabilité du meurtre de Saburo. Ce dernier retrouva V dans une décharge, mais ils furent attaqués peu après par des assassins envoyés par Yorinobu, ce qui confirma à Takemura que Yorinobu était le seul responsable de la mort de Saburo. Après avoir échappé aux assassins, Takemura amena V à la clinique de Viktor afin qu'ils puissent se soigner de leurs blessures. Une fois les deux rétablis, Takemura contacta V et lui proposa plusieurs pistes afin de régler le problème de Relique de V  mais également pour que Takemura puisse venger le meurtre de son défunt maitre. Quelques temps plus tard, Takemura organisa une rencontre avec Oda, le garde du corps de Hanako Arasaka afin d'entrer en contact avec cette dernière pour affirmer leur innocence dans le meurtre du père de Hanako. Oda refusa catégoriquement mais V et Takemura décidèrent tout de même d'organiser un plan visant à s'infiltrer dans le char de Hanako pendant un défiler afin de s'expliquer devant elle. Plus tard, V et Takemura organisèrent alors leur plan d'infiltration et ces derniers racontèrent alors chacun leur passé et leurs motivations, au grand dam de Johnny qui n'appréciait guère Takemura. Le jour de l'opération, V et Takemura parvinrent alors à entrer dans le char de Hanako et Takemura se présenta alors devant elle pour s'expliquer. Cependant, devant le refus de Hanako d'écouter Takemura, celui-ci fut contraint de tirer avec un pistolet à sédatif sur Hanako et ordonna à V de fuir immédiatement. Peu après, V et Takemura se retrouvèrent dans un hôtel afin de convaincre à nouveau Hanako mais ils furent interrompus par une attaque d'Arasaka visant à les tuer tous les trois. V peut alors décider de sauver Takemura ou de le laisser mourir. Si V sauve Takemura, alors ces derniers parviendront à s'enfuir de l'hôtel mais devront se séparer pour éviter de se faire attraper. 

À la fin du jeux, si Takemura est en vie et que V accepte l'offre de Hanako Arasaka, alors Takemura accompagnera V dans leur mission visant à renverser Yorinobu. Plus tard, lorsque V se trouvera dans la station spatiale d'Arasaka, Takemura se présentera et proposera à V d'entreposer sa psyché dans Mikoshi. Si V refuse, alors alors le merc dira à Takemura qu'il l'apprécie mais que ce dernier ne comprendra jamais l'amour de la liberté. Enfin, si V n'a pas accepté l'offre de Hanako, alors Takemura enverra un message à V pendant les crédits de fin du jeux où ce dernier annoncera qu'il compte se faire seppuku et l'invitera à bruler en enfer.   

 T-Bug
T-Bug est une netrunner ainsi qu'une collaboratrice régulière de V et Jackie. Au début du jeux, T-Bug fut contactée par Dexter DeShawn afin d'organiser le vol de la Relique, cette dernière semblant être une vielle connaissance de DeShawn. Lors de la mission au Konpeki Plaza, T-Bug pirata les systèmes de sécurité de l'hôtel pour faciliter le vol de la bio-puce. Cependant, lorsque la mission tourna de court, T-Bug se fit repérée par la sécurité de l'hôtel, qui la neutralisa immédiatement. 
 Lyle Thompson 
Lyle Thompson est un journaliste qui collabora avec Johnny Silverhand. En 2013, Thompson devait avoir un rendez-vous avec Alt Cunningham pour que celle-ci lui donne des informations concernant le Tueur d'âme créé par cette dernière. Cependant, lorsque Alt se fit kidnappée par Arasaka, Thompson tomba sur Johnny Silverhand qui fut laissé pour mort et ce dernier raconta au rockerboy qu'elles étaient les raisons pour lesquelles Arasaka enleva Alt. Johnny ne crut pas Thompson car persuadé qu'Arasaka cherchait à l'atteindre personnellement mais ce dernier accepta tout de même que Thompson l'accompagne dans le sauvetage de Alt. Johnny, Thompson ainsi que Alt et Santiago s'infiltrèrent alors dans la Tour Arasaka tandis que Thompson filma l'opération pour diffuser les informations sur les activités d'Arasaka aux médias. Lors de la mission et l'échec du sauvetage d'Alt, Thompson filma le corps sans vie de cette dernière, ce qui mit Johnny en rogne qui frappa alors le journaliste. Des années plus tard, Johhny révéla à V que Thompson fut supprimé par Arasaka quelques années après ces évènements.

V 

 V (Valerie - Vincent)
V est le personnage principal du jeux. Il peut être homme ou femme et avoir comme origine corpo, gosse des rues ou nomade. Dans chaque choix de vie sélectionné, V se lia d'amitié avec Jackie Welles qui fit entrer V dans la vie de mercenaire à Night City. 

Après une ellipse de 6 mois, V et Jackie furent contactés par le fixer Dexter DeShawn qui leur proposa alors un contrat commandé par une certaine Evelyn Parker et qui consistait à s'emparer d'une bio-puce ayant été volée par Yorinobu Arasaka et contenant l'engramme de Johnny Silverhand. Le duo s'infiltra alors dans l'hôtel Konpeki Plaza où se trouvait la Relique mais suite à l'arrivée de Saburo Arasaka, l'homme le plus puissant de la planète. V et Jackie durent se cacher mais ces derniers assistèrent alors au meurtre de Saburo Arasaka par son fils, Yorinobu. Les deux comparses durent s'enfuirent de l'hôtel, non sans provoquer une fusillade, ce qui coûta la vie à Jackie qui confia alors la bio-puce à V, qui l'inséra donc dans son port neural. V retrouva alors DeShawn qui irrité par la situation provoquée par l'échec du vol, trahit V et lui tira une balle dans la tête. Néanmoins, V fut ramené à la vie grâce à la Relique qui répara les dégâts au cerveau de V mais enclenchant par la même occasion l'engramme de Silverhand qui commença à ronger petit à petit le cerveau de V, indépendamment de la volonté de l'engramme de Johnny. V fut alors sauvé par Takemura qui amena V à la clinique de Viktor et une fois opéré, Viktor exposa la situation à V concernant les dégâts provoqués par la bio-puce. Lors de sa convalescence, V fut confronté pour la première foi à Johnny qui tenta alors de tuer V. Plus tard, V fut contacté par Takemura qui proposa alors plusieurs pistes afin de régler leurs problèmes communs. La première piste poussa alors V à retrouver Evelyn Parker qui avec l'aide de Judy Alvarez, une amie d'Evelyn, retrouvèrent Evelyn mais à moitié morte. V dut alors remonter la piste jusqu'au Voodoo Boys avaient engagé Evelyn et qui cherchaient à obtenir la Relique. Ils firent alors entrer V en contact avec l'IA d'Alt Cunningham qui dit à V et Johnny qu'elle pouvait résoudre leur problème si ces derniers parvenaient à la faire entrer dans la prison des âmes, Mikoshi. La deuxième piste consista alors à débusquer Anders Hellman, le créateur de la Relique. V fit alors la connaissance de Panam Palmer et du clan nomade des Aldecaldos afin de l'aider dans sa traque. Cependant et une fois débusqué, Hellman annonça à V que les dégâts provoqués par la Relique étaient trop importants et qu'il ne pouvait plus rien arranger à ce stade. Enfin, pour la troisième piste, V reprit contact avec Takemura qui organisa un rendez-vous avec Oda, le garde du corps de Hanako Arasaka afin de clamer leur innocence dans le meurtre de Saburo Arasaka. Cependant, Oda refusa de les croire et ces derniers décidèrent alors d'organiser un plan visant à s'infiltrer dans le char de Hanako lors d'un défilé afin de s'expliquer devant elle. V et Takemura réussirent alors à kidnapper Hanako qui refusa de croire à leur histoire jusqu'à ce qu'un troupe d'élite d'Arasaka n'arrive pour les éliminer tout les trois. V réussit à s'échapper et fut recontacté par Hanako qui dut reconnaître le complot à son encontre et proposa alors à V qu'il aide cette dernière à renverser son frère, en échange de quoi, cette dernière garantit au merc qu'elle l'aidera à faire soigner son problème de bio-puce. Cependant et après cette rencontre, V eut une violente crise provoquée par la Relique, ce qui contraint Johnny à prendre possession de corps de V et ainsi l'amener à la clinique de Viktor pour que V et Johnny puissent prendre une décision finale à cette histoire.  

Plusieurs choix s'offrent alors à V en fonction de s'il a accompli plusieurs séries de quêtes secondaires. Si V n'a pas terminé les quêtes secondaires requises, alors il acceptera l'offre de Hanako. Ce dernier avec l'aide de Takemura (s'il est vivant) lancera un assaut visant à renverser Yorinobu et une fois celui-ci vaincu, l'esprit de son père sera implanté dans le corps de Yorinobu, offrant alors l'immortalité à Saburo. Plus tard, V se retrouvera dans une station spatiale ayant un accès à Mikoshi. Lors de l'opération visant à lui retirer la Relique, Johnny exprimera sa désapprobation envers le choix de V, arguant que V a abandonné ses propres principes. Enfin et malgré le succès de l'opération, il sera annoncé à V qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre et qu'il peut alors soit, faire entreposé sa psyché dans Mikoshi (devenant ainsi la propriété d'Arasaka) ou retourner sur Terre pour y passer les derniers mois qu'il lui reste à vivre.       

Si V a terminé les quêtes secondaires relatives à Johnny et Rogue, alors Johnny proposera à V qu'il lui laisse le contrôle de son corps afin de lancer une attaque sur la Tour Arasaka pour arriver jusqu'à Mikoshi avec l'aide de Rogue. Johnny réussira alors à atteindre Mikoshi mais au prix de la vie de Rogue. Une fois dans Mikoshi, Johnny y retrouvera V mais Alt annoncera à V qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre et que ses neurones ont été réorganisées pour accueillir la psyché de Johnny. Johnny peut alors faire le choix de rendre le corps de V ou de le garder pour lui. Si Johnny garde le corps de V, alors ce denier ira se recueillir devant les tombes de V et Rogue puis quittera Night City afin de refaire sa vie. Enfin Si Johnny rend le corps de V, alors le merc deviendra une légende de Night City et prendra la place de Rogue à l'Afterlife. Lors de cette fin, si Panam ou Judy ont été romancées, ces dernières rompront avec V tandis que Kerry ou River resteront en couple avec V.           

Si V a terminé les quêtes secondaires relatives à Panam et les Aldecaldos, alors V pourra demander de l'aide à ces derniers. V se rendra donc au camp des nomades et ceux-ci décideront d'intégrer V à leur clan, faisant de ce dernier un membre à part entière de cette famille. Le clan lancera alors une attaque sur la Tour Arasaka, au prix de la vie de certains d'entre-eux, dont leur chef Saul. Une fois dans Mikoshi, V se retrouvera à nouveau devant Johnny et le même choix concernant qui gardera le corps de V lui sera proposé. Si V décide de garder son corps, alors Johnny partira derrière le Mur noir avec Alt en faisant jurer à V qu'il n'arrête jamais le combat. Quelques temps après et si Panam ou Judy furent romancées, ces dernières quitteront Night City avec V et les Aldecaldos pour y vivre une meilleure vie. Cependant, si Kerry ou River furent romancés, ces derniers resteront à Night City.          
 Viktor Vektor
Viktor Vektor est un charcudoc de Night City et ami de V. Viktor rencontra V et Jackie en 2076 et ces derniers devinrent des clients réguliers du médecin. 

Un an plus tard, lorsque V fut sauvé par Takemura, ce dernier transporta V jusqu'à la clinique de Viktor qui délogea alors la balle incrustée dans le crâne de V. Il expliqua ensuite à V que la bio-puce avait entamé la destruction de son cerveau et qu'il ne pouvait rien y faire, ce genre de technologie allant bien au-delà de son niveau d'expérience. Plus tard, Viktor fut présent avec V aux funérailles de Jackie et déposa une paire de gants de boxe sur l'autel, ce dernier arguant que "les vrais amis on les trouve chez ceux capables de te mettre une droite".

À la fin du jeux, Johnny prit le contrôle du corps de V pour le conduire à la clinique de Viktor. Celui-ci exigea alors de V qu'il trouve une solution à son problème, immédiatement. Dans la plupart des fins du jeux, Viktor demandera amicalement à V qu'il passe de temps à autre dans sa clinique pour y faire une vérification de ses implants.

W 

 River Ward
River Ward est un inspecteur de police du NCPD. River grandit dans la ferme de ses parents auprès de sa soeur Joss mais un jour, River et sa famille durent déménager à Night City lorsque la ferme de ces derniers fit faillite. Ils ouvrèrent donc une épicerie mais un soir, deux malfrats entrèrent chez eux pour voler leur argent. Les criminelles tuèrent le père de River et forcèrent ce dernier à tirer sur sa mère. Tétanisé par la peur, River ne fit rien et ces derniers tuèrent alors sa mère sous ses yeux. Après ces évènements, River se jura de traquer ce genre d'individu et intégra donc la police de Night City.

En 2077, River tenta d'avertir le maire Lucius Rhyne qu'une tentative d'assassinat avait lieu à son encontre et c'est à ce moment là qu'un individu fit interruption pour tuer Rhyne. Une tentative de meurtre que River parvint à empêcher. Malgré tout, Rhyne mourut quelques temps après et V prit contact avec le flic pour élucider ce mystère, River possédant alors des informations permettant d'élucider cette enquête. V et River remontèrent alors la piste et découvrirent que Rhyne fut assassiné par son adjoint Weldon Holt, avec l'aide de l'inspecteur Han, le coéquipier de River. Quelques temps plus tard, River recontacta V pour que ce dernier puisse l'aider à retrouver son neveu Randy, qui avait disparu et dont le principal suspect de l'enlèvement, Anthony Harris, se trouvait dans le coma. V et River inspectèrent alors les rêves de Harris qui leur permirent alors de retrouver la piste de Randy qui était enfermé dans une ferme et nourrit exclusivement aux hormones de croissances destinées au bétail. Une fois Randy sauvé, River se jura alors de tuer Harris mais celui-ci se ravisa car cela lui rappelait les criminels qui avaient tué ses parents. Quelques temps après, River et sa famille invitèrent V à diner pour le remercier de son aide dans le sauvetage de Randy. Si V est une femme, celle-ci peut alors débuter une romance avec River.

À la fin du jeux et si V demande de l'aide aux Aldecaldos pour attaquer la Tour Arasaka, River attendra V au camp des nomades et lui annoncera qu'il reste à Night City, rompant de ce fait avec V. Par contre, si V laisse Johnny attaquer la Tour Arasaka ou accepte l'offre de Hanako, alors River restera en couple avec V. Enfin, si River n'a pas été romancé, ce dernier dira à V pendant les crédits de fin du jeux qu'il le remercie pour ce que V à fait pour lui et qu'il s'assurera que des gens comme lui soit équipé pour faire le bien à Night City. 
 Jackie Welles   
Jackie Welles est un merc de Night City et le meilleur ami de V. Jackie grandit dans le quartier Heywood et était le fils de Mama Welles et de Raúl Welles. Son père était un homme violent qui battait Jackie et sa mère jusqu'au jour où Jackie en eut assez et lui rendit les coups donnés en envoyant son père à l'hôpital, lui jurant que s'il revenait un jour, il le tuerait. Des années plus tard, Jackie intégra les Valentinos mais les quitta par la suite sous les supplications de sa mère. Il se mit également en couple avec Misty Olszewski. 

En fonction du choix de vie de V, la rencontre avec Jackie peut varier. Si V est un corpo, alors ces derniers se connaissent depuis longtemps et lorsque V se fit virer de chez Arasaka, Jackie décida d'aider son ami à commencer sa nouvelle vie de mercenaire. Si V est un gosse des rues, alors le duo se rencontrera lorsque V tentera de voler la même voiture que Jackie. Ceux-ci se feront ensuite attrapés par la police et après avoir subis un passage à tabac, ils décideront de collaborer ensemble. Enfin, si V est un nomade, alors Jackie rencontrera V lorsque ce dernier dut traverser la frontière avec une cargaison volée de haute valeur, ce qui marquera le début de leur collaboration. 

6 mois plus tard, V et Jackie travaillèrent en duo jusqu'au jour où ces derniers se firent engager par Dexter DeShawn pour voler la Relique à Yorinobu Arasaka. Les deux comparses s'infiltrèrent alors dans l'hôtel où se trouvait la bio-puce mais ceux-ci assistèrent au meurtre de Saburo Arasaka. V et Jackie durent alors s'enfuir mais ces derniers furent pris dans une fusillade dans laquelle Jackie fut touché. Jackie mourut alors dans les bras de V après s'être vidé de son sang, il confia alors la Relique à son ami V.  
 Mama Welles
Guadalupe Alejandra Welles, aussi surnommée "Mama Welles" est la mère de Jackie et la propriétaire du bar El Coyote Cojo". Lorsque V et Jackie commencèrent à travailler ensemble, cette dernière accueillit V chez elle afin de l'héberger, le temps que V trouve un appartement. Des mois plus tard lorsque Jackie mourut, Mama Welles invita V à participer au funérailles de Jackie.

Dans les crédits de fin du jeux et si V a accepté l'offre de Hanako ou de laisser Johnny attaquer la Tour Arasaka, Mama enverra un message à V lui disant de ne jamais oublier d'où il vient. Si V décide de quitter Night City avec les Aldecaldos, alors Mama Welles sera en colère contre la décision de V mais aussi qu'il fasse attention, cette dernière disant "J'ai pas l'intention d'aller à un deuxième enterrement".